

Patronyme
Armand Viellard-Migeon (1842-1905) est un homme politique français ;
Claude Migeon (1923–2018) est un endocrinologue pédiadrique français ;
François Viellard-Migeon (1803-1886) a été député au Corps législatif de 1869 à 1870, et sénateur de 1876 à 1886 ;
Gaston Migeon (1861-1930) est un historien des arts du monde ;
Gérard Migeon (1947-) est un ancien gardien de but professionnel français de football ;
Jean-Baptiste Migeon (1768-1845) est un industriel et homme politique français ;
Jules Migeon (1815-1868) est un homme de lettres et homme politique français ;

François-Daniel Migeon est un haut fonctionnaire français, directeur général de la modernisation de l'État.

Entreprise
Viellard-Migeon et Cie est une entreprise française qui fabrique des articles en acier.

Homonymie de patronyme